TAZ eller Taz kan syfta på:

 taz, die tageszeitung – en rikstäckande dagstidning i Tyskland
 Taz (Looney Tunes) – en tecknad figur
 Taz (flod) – en flod i Sibirien
 Taz (typsnitt) – ett typsnitt
 Trnavské automobilové závody – en biltillverkare i Trnava i nuvarande västra Slovakien